

Miejscowości w Polsce  
 Tarnawka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Markowa
 Tarnawka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Dubiecko
 Tarnawka – nieistnejąca wieś w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Rymanów

Miejscowości na Ukrainie
 Tarnawka – wieś w obwodzie lwowskim Ukrainy (rejon starosamborski)
 Tarnawka – wieś w obwodzie lwowskim Ukrainy (rejon skolski)
 Tarnawka – wieś w obwodzie lwowskim Ukrainy (rejon żydaczowski)
 Tarnawka – wieś w obwodzie tarnopolskim Ukrainy (rejon czortkowski)
 Tarnawka – wieś w obwodzie winnickim Ukrainy (rejon krzyżopolski)

Cieki wodne
 Tarnawka – dopływ Skawy
 Tarnawka – dopływ Stradomki
 Tarnawka – dopływ Nysy Kłodzkiej
 Kalniczka-Tarnawka – dopływ Osławy

Zobacz też 
 Tarnawka Druga, 
 Tarnawka Pierwsza